Sobolice ist der Name

 eines Ortsteils der polnischen Landgemeinde Przewóz, siehe Sobolice (Przewóz)
 eines Ortsteils der polnischen Stadt-und-Land-Gemeinde Bytom Odrzański
 eines Ortsteils der polnischen Stadt-und-Land-Gemeinde Nowogród Bobrzański